Bašići (gmina Gacko) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Gacko
 Bašići (gmina Šekovići) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šekovići
 Bašići (kanton środkowobośniacki) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Bugojno
 Bašići (kanton zenicko-dobojski) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Kakanj